Терн, Тёрн:

 Тёрн — вид небольших колючих кустарников подсемейства Сливовые семейства Розовые.
 Тёрн, Биргитта (род. 1948) — шведская кёрлингистка.
 Терн, Симон (род. 1992) — шведский футболист.
 Терн, Юнас (род. 1967) — шведский футболист.
 Тёрн (книга) — книга Ника Перумова.

Гидронимы 
 Терн — приток Арпы (Армения)
 Терн — приток Сулы в Сумской области (Украина)
 Терн — приток Аллёза (приток реки Трюйер) в департаменте Канталь (Франция)

См. также 
 Терновой
 Терновый
 Терноватое
 Терновый венец (значения)